McMurdo steht für:

 McMurdo-Sund, eine Meeresbucht vor dem Viktorialand
 McMurdo-Station, eine Forschungs- und Logistikstation in der Antarktis
 McMurdo-Schelfeis, eine Schelfeistafel
 McMurdo – South Pole Highway, eine Straße in der Antarktis, siehe South Pole Traverse
 McMurdo Dry Valleys, eisfreie Täler im Viktorialand, siehe Antarktische Trockentäler

McMurdo ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald McMurdo (1812–1875), britischer Marineoffizier 
 Dave McMurdo (1944–2011), kanadischer Jazz-Posaunist